

Codici 
 MKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mariánské Lázně (Repubblica Ceca)
 mka – codice ISO 639-3 della lingua mbre

Informatica 
 MKA – estensione file di Matroska